Variantes : Moulay Abdellah, Abd Allah.
 Moulay Abdallah (1557-1574), sultan saadien.
 Moulay Abdallah (1694-1757), sultan alaouite.
 Moulay Abdallah (1935-1983), prince alaouite, fils du roi du Maroc Mohammed V et frère du roi Hassan II.
 Moulay Abdellah, commune rurale marocaine de la région Casablanca-Settat, avec un centre urbain du même nom.

Voir aussi 
 Lycée Moulay-Abdallah, établissement d'enseignement secondaire marocain de Casablanca
 Complexe sportif Moulay-Abdallah, stade omnisports marocain de Rabat

Homonymie de personnes